Rio eller Río kan syfta på:

 Rio de Janeiro – en stor stad i Brasilien
 Rio All Suite Hotel and Casino – en resort i Las Vegas, Nevada som öppnade 1990
 Rio-gruppen– grundad 1986, en internationell organisation för latinamerikanska stater
 Riokonventionen – ett av flera "Rio"-smeknamn för Biodiversitetskonventionen år 1992

Personer

Förnamn
 Rio (Tina Yuzuki) (f. 1986), japansk mediepersonlighet
 Rio Ferdinand (f. 1978), en engelsk fotbollsspelare
 Rio Mavuba (f. 1984), en fransk fotbollsspelare
 Rio Reiser (1950-1996), tysk sångare

Efternamn
 Alphonse Rio (1873-1949), en fransk politiker och minister i den tredje franska republiken
 Michel Rio (f. in 1945), en fransk författare
 Patrice Rio (f. in 1948), en fransk fotbollsspelare

Musik
 Rio (musikalbum) – ett album från 1982 av new wave/rockgruppen Duran Duran
 "Rio" (låt) – titellåten till Duran Duran-albumet ovan
 Rio (Jan Eggum-album) – ett musikalbum från 2015 med Jan Eggum
 Rio (musikalbum av Lee Ritenour) – ett album från 1979 av Lee Ritenour
 Los del Rio – den spanska musikduon som blev internationellt kända med låten "Macarena" från 1995
 Rock in Rio – en serie musikfestivaler i Brasilien och Portugal
 Rock in Rio (musikalbum) – ett livealbum från 2001 inspelat i Brasilien av rockgruppen Iron Maiden
 Rush in Rio – ett livealbum från 2003 av rockgruppen Rush
 RIO – en musikrörelse på 1970-talet, se Rock in Opposition
 Rio (låt av Michael Nesmith) – en låt av Michael Nesmith på hans album From a Radio Engine to the Photon Wing från 1977

Transport
 M/S Rio de Janeiro – lastfartyg byggt i Göteborg 1957
 Ford Del Rio – en bilmodell från 1950-talet tillverkad av Motor Company
 Kia Rio – en kompaktbil från 2000-talet tillverkad av Kia Motors

Fiktion
 Rio (film, 1939) – en film från 1939 med Basil Rathbone i huvudrollen
 Rio – namnet på Jerrica, Bentons pojkvän i den amerikanska animerade TV-serien Jem and the Holograms
 Rio (film) – en animerad film från 2011 av 20th Century Fox och Blue Sky Studios

Geografi

Brasilien 

 Rio de Janeiro, delstatshuvudstad, 
 Rio de Janeiro (kommun),

Grekland 

 Rio, Grekland, ort, Västra Grekland, Nomós Achaḯas,

Italien 

 Rio, Livorno – en kommun

Mexiko 

 Santa María del Río (ort), San Luis Potosí,

Se även
 Rio (biograf) – flera
 Rio Branco – flera
 Rio Bravo (olika betydelser) – flera
 Rio Grande (olika betydelser) – flera
 Rio Negro (olika betydelser) – flera
 Rio Tinto – flera

Robotskapade Brasilienförgreningar